Les élections législatives néerlandaises de 1972 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1972
1972 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Politique en novembre 1972